Проба () е име на:

 Фалтония Бетиция Проба (+ 366), римска християнска поетеса на латински
 Аниция Фалтония Проба (+ 432 г.), римска християнска поетеса; дъщеря на Фалтония Бетиция
 Аниция Проба, дъщеря на Аниция Фалтония
 Проба (* 510), дъщеря на Флавий Олибрий Младши, съпруга на Флавий Аниций Проб Младши
 Проба, образец за изпитване и анализ
 Проба-2, вторият изкуствен спътник

Вижте също 
 Проб (пояснение)
 Пробиан‎
 Пробин‎